

Geografia

Francia 
 Charmoille – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Charmoille – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Charmoille – ex comune ora frazione di La Baroche, comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)